Numele  Kalinin poate însemna: 
 Mihail Ivanovici Kalinin (1875 - 1946), revoluționar bolșevic și politician sovietic; șeful statului sovietic între 1919 și 1946.
 Konstantin Alexeevici Kalinin (1889 - 1940), inginer proiectant de avioane, victimă a Marii Epurări staliniste;
 Kalinin K-7, avion bombardier proiectat și construit de Konstantin Kalinin.
 2699 Kalinin, asteroid denumit în onoarea lui Mihail Kalinin.
 Kalinin, denumirea localității Tver, între 1931 și 1990, în onoarea lui Mihail Kalinin.